Colnaghi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Colnago.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese, nel pavese, nel lecchese e nel bergamasco.

Deriva dal nome della frazione di Colnago, di Cornate d'Adda, nella provincia di Monza e della Brianza.

In Italia conta circa 498 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani